Die Saison 2008/09 war die 49. Spielzeit der Eredivisie, der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt achten Mal in der Vereinsgeschichte HYS The Hague.

Modus 

In der Hauptrunde absolvierten die neun Mannschaften jeweils 24 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen
 (* Den Nijmegen Devils wurden zwei Punkte abgezogen)

Playoffs

Weblinks 
 

2008
Eishockeysaison 2008/09